Sugár Gyula (1890–1944) színész
 Sugár Gyula (1924–1991) festőművész